Бирир — кенийская фамилия. Известные носители:

 Бирир, Мэттью (род. 1972) — кенийский бегун на средние и длинные дистанции, олимпийский чемпион.
 Бирир, Соломон — кенийский бегун на средние дистанции.